Таруда́нт () — город в Марокко, расположен в долине реки Сус, на юге страны.

Туристы посещают Тарудант при однодневной поездке по Сахаре.

Город известен своими ремёслами, ювелирными украшениями и коврами.

История 
Город был захвачен Альморавидами в 1056. Своего расцвета достиг при династии Саадитов, особенно во времена правления Мохаммед аш-Шейха. Он построил городские стены и мечеть в 1528 году. Город стал столицей империи Саадитов.

Через город стали проходить торговые пути. Торговали сахарным тростником, рисом, хлопком. В 1687 году произошла резня населения.

Города-побратимы 
  Роман-сюр-Изер (Франция, с 1994, кооперация)

Примечания 

Города Марокко